William Nolan (1954–), évêque catholique écossais
 William Nolan (Bill Nolan) (1894–1954) réalisateur, scénariste, animateur et monteur américain
 William C. Nolan, Jr., Président de Noalmark Broadcasting Corporation
 William F. Nolan (1928–2021), Auteur américain de science fiction, fantasy et horreur
 William I. Nolan (1874–1943), Député américain du Minnesota
 William J. Nolan, rameur iralandais

.